Glass Beach (Fort Bragg)
 Glass Beach (Benicia)
 Glass Beach (Hanapepe), Hawaï